Села:
 Романки — Дніпропетровська область, Покровський район
 Романки — Полтавська область, Кременчуцький район
 Романки — Полтавська область, Шишацький район

 Романки — колишня назва села Українське Барського району Вінницької області